Rindal steht für:

 Rindal SG, Tal mit den Ortschaften Oberrindal und Unterrindal im Kanton St. Gallen in der Schweiz
 Rindal (Norwegen), Kommune im norwegischen Fylke Trøndelag